Cangaço
Ou ainda:
O Cangaceiro - filme de 1953
 O Cangaceiro (1970), filme de 1970, com Tomas Milian
O Cangaceiro (1997) - filme com Paulo Gorgulho
O Cangaceiro (pasquim carioca)
Os Cangaceiros - livro de Maria Isaura Pereira de Queiroz

Veja também
Cangaceiros de Lampião - filme de 1967
O Cangaceiro Trapalhão - filme de 1983

Desambiguação